Lindtmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Lindtmayer (1552–1606 oder 1607), Schweizer Zeichner und Maler
 Felix Lindtmayer der Jüngere (um 1524–1574), Schweizer Glasmaler

Siehe auch:
 Lindmayr
 Lindmeier